Сипатова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Сипатова, Вера Васильевна (1933—1998) — шлифовщица, Герой Социалистического Труда.
 Сипатова, Елена Германовна (род. 1955) — советская и российская бегунья.